Arutz Sheva (), (канал сім) є каналом ізраїльської мережі засобів масової інформації, яка вважається релігійно-сіоністського. Він надає новини англійською мовою, івритом, французькою, іспанською та російською мовами. Arutz Sheva бачить себе як єдину незалежну націоналістичну радіостанцію в Ізраїлі.

Arutz Sheva наводить аргументи на користь освоєння звільнених після шестиденної війни території Юдеї та Самарії та припинення повної арабської окупації ціх земель.

Ефір в інтернеті 
 Аруц Шева  (Англійська)
 Аруц Шева Радіо  (Англійська)
 Ізраїль 7  (Російська)

Релігійний сіонізм